Камопі () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7500 км на південний захід від Парижа, 200 км на південь від Каєнни.

Історія 

Комуна була заснована в 1969 році, і є першою комуною корінних жителів Америки у Франції. В центрі містечка Камопі росте високе бавовняне дерево, яке має сакральне значення для корінних мешканців — індіанців з племені уаямпі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана